Gubbins ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Gubbins (1896–1976), britischer Offizier
 David Gubbins (* 1947), britischer Geophysiker
 Doris Gubbins († 1961), britische Tischtennisspielerin
 Keith E. Gubbins (* 1937), britisch-US-amerikanischer Chemieingenieur
 Ralph Gubbins (1932–2011), englischer Fußballspieler